Кризис — перелом, переворот, пора переходного состояния.
 Кризис общий (природы и цивилизации).
 Кризис социальный
 Политический кризис
 Психологический кризис — состояние, при котором невозможно дальнейшее функционирование индивида в рамках прежней модели поведения, даже если она целиком устраивала данного индивида.
 Экономический кризис
 Творческий кризис
 «Кризис» — фильм Ингмара Бергмана.
 Группа «Кризис» — группа немецких левых теоретиков, авторов «Манифеста против труда».
 Crysis — компьютерная игра.
 «Кризис» — американский телесериал, созданный Рэндом Рэвичом (2014)